Саттерли (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Саттерли, Бенджамин (род. 1986) — английский рестлер, более известный как Пак или Невилл.
  (1843—1908) — американский священник Епископальной церкви, первый епископ Вашингтона (1896—1908).
  (род. 1968) — американский юрист, президент Университета штата Айдахо (с 2018).
  (1844—1908) — американский художник и гравёр, чьи работы входят в частности в собрания музея «Метрополитен» и бостонского Музея изящных искусств.